Mistrzostwa Indii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Koczin od 15 do 18 maja.

Złota medalistka w biegu na 3000 metrów z przeszkodami – Sudha Singh ustanowiła wynikiem 10:09,56 rekord kraju w tej konkurencji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Indiach
2010 w Indiach
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce